Gnekow ist der Familienname von:

 Horst Gnekow, Theaterintendant
 Paul Heinrich Gnekow, Bildhauer